Sonin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander I. Sonin (1901–1962), sowjetischer Literaturkritiker
 Alexander Nikolajewitsch Sonin (* 1983), russischer Fußballspieler
 Konstantin Isaakowitsch Sonin (* 1972), russischer Wirtschaftswissenschaftler
 Nikolai Jakowlewitsch Sonin (1849–1915), russischer Mathematiker

Sonin ist der Name folgender Herrscher:

 Sonin (Qing-Dynastie) (1601–1667), Politiker der chinesischen Qing-Dynastie